Села:
 Лихачівка — Полтавська область, Котелевський район
 Лихачівка — Рівненська область, Дубенський район